Borojo, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Borojó : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Borojó : capitale de la paroisse civile de Borojó, dans la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme